50 m stylem dowolnym mężczyzn – jedna z konkurencji pływackich, które odbyły się podczas XXVIII Igrzysk Olimpijskich. Eliminacje i półfinał miały miejsce 19 sierpnia, a finał 20 sierpnia. 

Tytuł mistrza olimpijskiego z 2000 roku obronił Amerykanin Gary Hall Jr., uzyskując czas 21,93, który był zaledwie 0,02 s wolniejszy od rekordu olimpijskiego ustanowionego przez Aleksandra Popowa na igrzyskach w 1992 roku. Srebrny medal, ze stratą 0,01 s do zwycięzcy, zdobył reprezentant Chorwacji Duje Draganja. Brąz z czasem 22,02 wywalczył Roland Schoeman z Republiki Południowej Afryki.

W półfinale popłynął Polak Bartosz Kizierowski, który uzyskał czas 22,22 i zajął dziewiąte miejsce.

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie greckim (UTC+03:00) oraz polskim (CEST).

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

Wyniki

Eliminacje

Półfinały

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał

Przypisy 

50 m stylem dowolnym mężczyzn